Il doppio del torneo di tennis Ostrava Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicolas Kiefer e David Prinosil che hanno battuto in finale David Adams e Pavel Vízner 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Sandon Stolle /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Assente

 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ostrava Open 1998
ATP Tour 1998